Villaretto – un quartiere nord di Torino
 Villaretto (Bagnolo Piemonte) – frazione di Bagnolo Piemonte
 Villaretto (Pontechianale) – frazione di Pontechianale
 Villaretto Chisone – frazione di Roreto
 Villaretto (Usseglio) – frazione di Usseglio